Le Chemin des Bœufs est le nom de voie française pouvant être à : 
 Paris : 
 Chemin des Bœufs (Paris Nord)
Chemin des Bœufs (Paris Sud)
 Val-de-Marne / Seine-Saint-Denis :
 Bry-sur-Marne / Noisy-le-Grand
 Choisy-le-Roi
 Créteil (rue du Chemin des Bœufs)
 Essonne :
 Champlan
 Massy
 Val-d'Oise :
 Herblay 
 Méry-sur-Oise
 Villeneuve-Saint-Georges
 Yvelines :
 Saint-Nom-la-Bretèche
 Villepreux
 Nord-Pas-de-Calais :
 Bourghelles / Wambrechies
 Drôme :
 Romans-sur-Isère
 Saint-Marcel-lès-Sauzet 
 Hérault :
 Lunel 
 Indre-et-Loire :
 Saint-Martin-le-Beau

Homonymie de toponyme